Ch’uan-ch’ang Ho kan syfta på följande platser:

Kina 

 Chuanchang He (vattendrag i Kina, lat 32,55, long 120,45), Jiangsu, 
 Jiuwei Gang (kanal i Kina, lat 32,05, long 120,74), Jiangsu, 

Robotskapade Kinaförgreningar